

Patronyme 
 Jeff Wadlow, réalisateur et scénariste américain
 Robert Wadlow, l'homme le plus grand ayant existé dans l'Histoire moderne et dont la taille est attestée scientifiquement